Lövladtjärn kan syfta på:
 Lövladtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lövladtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn